Ге́нри Ге́рберт Мо́гер (; сентябрь 1879, Саутгемптон — 16 июня 1927, Манчестер), более известный как Га́рри Мо́гер () — английский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
Могер родился и вырос в Саутгемптоне, где работал слесарем, параллельно играя в футбол в местном клубе «Форест Свифтс». В 1898 году он перешёл в клуб «». В 1899 году Могер был дисквалифицирован на два месяца, так как продолжал играть за любительский клуб «Форест Свифтс», будучи зарегистрированным в профессиональном клубе «Фримантл».

«Саутгемптон» 
Летом 1900 года Могер перешёл в «Саутгемптон», но большую часть времени своего пребывания в клубе провёл в качестве ученика игрока сборной Англии , подменяя его в воротах клуба в случае необходимости. Могер был высоким и худощавым вратарём, особенно хорошо играя кулаками на выходах. Из-за того, что Робинсон был первым номером в «Саутгемптоне», Могер провёл лишь 14 матчей в Южной лиге за три года пребывания в клубе.

«Манчестер Юнайтед» 
В мае 1903 года Гарри Могер перешёл в «Манчестер Юнайтед». Он выступал в «Юнайтед» до 1912 года, когда он принял решение о завершении карьеры. За свою карьеру в «Юнайтед» Могер провёл 264 матча и выиграл чемпионский титул в сезонах 1908/09 и 1910/11, а также Кубок Англии в 1909 году

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1907/08, 1910/11
 Обладатель Кубка Англии: 1909
 Обладатель Суперкубка Англии: 1908

Первая мировая война 
Могер принимал участие в Первой мировой войне. Служил в качестве пулемётчика в Королевской гарнизонной артиллерии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo
 Профиль футболиста на сайте Spartacus Educational
 Профиль футболиста на сайте Football and The First World War

Футболисты Англии
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Участники Первой мировой войны (Великобритания)